Pastina ima više značenja:
 Pastina, Ascoli Piceno
 Pastina, Cosenza
 Pastina, Massa-Carrara
 Pastina, Perugia
 Pastina, Pisa